Il doppio del torneo di tennis WTA Bayonne 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Linda Ferrando e Petra Langrová che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Stephanie Rehe 1–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Claudia Kohde Kilsch /  Stephanie Rehe (finale)
 Patricia Tarabini /  Nathalie Tauziat (primo turno)

 Kristin Godridge /  Rachel McQuillan (primo turno)
 Pascale Paradis /  Catherine Suire (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Bayonne 1992